tapeta – ozdobne wykończenie ściany wewnątrz budynku
 tapeta – grafika ozdabiająca tło pulpitu systemu operacyjnego